Нагоя:

 Нагоя — город в Японии.
 Нагоя — железнодорожная станция, расположенная в районе Накамура японского города Нагоя.
 «Нагоя Грампус» — японский футбольный клуб из города Нагоя.
 Замок Нагоя — древний японский замок, расположенный в центре города Нагоя (префектура Айти, Япония).